Ел Какао има више значења:

 Ел Какао (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Какао (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какао (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Какао (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Какао (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Какао (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Какао (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Какао (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Какао (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Какао (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Какао (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Какао (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Какао (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Какао (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Какао (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику